Cisano puede referirse a:

 Cisano Bergamasco, comuna de la provincia de Bérgamo, en Lombardía, Italia 
 Cisano sul Neva, localidad y comune de la provincia de Savona, región de Liguria, Italia